Driver kan vara:

 Driver (golfklubba) – en typ av golfklubba
 Driver (film) – en gangsterfilm från 1978
 Drivrutin – ett systemprogram för att kontrollera hårdvara

Personer 
 Samuel Rolles Driver (1846–1914) – en professor i hebreiska i Oxford
Adam Driver (född 1983) – amerikansk skådespelare